Ravi (rivier), een rivier in India en Pakistan
Ravi (Gavorrano), een plaats in de Italiaanse gemeente Gavorrano